Amerikai Egyesült Államok
 Spring Glen (New York)
 Spring Glen (Utah)
 Spring Glen (Washington)